Giles ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Giles (* 1973), australischer Politiker, Minister und Chief Minister im Northern Territory
 Ashley Giles, englischer Cricketspieler
 Brian Giles, US-amerikanischer Baseballspieler
 Calum Giles (* 1972), britischer Hockeyspieler
 Cameron Giles, bürgerlicher Name von Cam’ron (* 1976), US-amerikanischer Rapper
 Carl Giles, britischer Cartoonist
 Chelsie Giles (* 1997), britische Judoka
 Curt Giles (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler

 Eduardo Giles Martínez (* 1952), mexikanischer Diplomat
 Elliot Giles (* 1994), britischer Leichtathlet
 Ernest Giles (1835–1897), australischer Forscher
 Geoffrey Giles (* 1947), Historiker an der University of Florida
 George Giles (1913–1973), neuseeländischer Radrennfahrer
 Harry Giles (* 1998), US-amerikanischer Basketballspieler
 Herbert Giles (1845–1935), britischer Sinologe
 James Tyrone Giles (* 1943), US-amerikanischer Jurist

 Johnny Giles (Michael John Giles; * 1940), irischer Fußballspieler
 José Miguel Ángel Giles Vázquez (1941–2005), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Altamirano
 Lionel Giles (1875–1958), britischer Sinologe
 Marcus Giles, US-amerikanischer Baseballspieler
 Maureen Giles (* 1938), australische Schwimmerin
 Michael Giles (* 1942), britischer Jazz-Rock Schlagzeuger
 Morgan Morgan-Giles († 2013), britischer Marineoffizier und Politiker
 Nathaniel Giles (~1558–1633), englischer Organist und Komponist
 Norman H. Giles (1915–2006), US-amerikanischer Genetiker

 Sandra Giles (1932–2016), US-amerikanische Schauspielerin
 Selina Giles (* 1972), britische Theater- und Filmschauspielerin
 Steve Giles (* 1972), kanadischer Kanute
 Tim Giles (* 1980), britischer Fusion- und Jazzmusiker
 Will Giles († 2015), britischer Gärtner

Giles ist der Name folgender Orte:
 in den Vereinigten Staaten:
 Giles (Alabama)
 Giles (Mississippi)
 Giles (Texas)
 Giles (West Virginia)
 Giles Town in Tennessee
 in Australien: Giles Meteorological Station
 in Argentinien: San Andrés de Giles

Sonstiges:
 Giles-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Mount Giles, Berg an der Ruppert-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika

Siehe auch:
 Giles County
 Jiles
 Gilles